Family Circle Cup 2007 — 35-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в американском городе Чарлстон, и являющегося частью тура WTA в рамках 1-й категории турниров.

В 2007 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночницы —  Надежда Петрова
 пары —  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур

Соревнования

Одиночный турнир 

 Елена Янкович обыграла  Динару Сафину со счётом 6-2, 6-2.
 Елена Янкович выигрывает свой 2й турнир в сезоне и 3й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Динара Сафина уступает свой 4й финал за карьеру на турнирах ассоциации.

Парный турнир 

 Янь Цзы /  Чжэн Цзе обыграли  Пэн Шуай /  Сунь Тяньтянь со счётом 7-5, 6-0.
 Янь Цзы выигрывает свой 1й титул в сезоне и 9й за карьеру.
 Ай Сугияма выигрывает свой 1й титул в сезоне и 9й за карьеру.

См. также 
 Family Circle Cup

 WTA Тур 2007
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Апрель 2007 года
2007